Плюхино — название населённых пунктов в России:

 Плюхино — село в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Плюхино — деревня в Семеновском районе Нижегородской области.